Juan II del Palatinado-Zweibrücken-Veldenz, llamado el Joven (en alemán Johann II. der Jüngere); (Bergzabern, 26 de marzo de 1584 - Metz, 9 de agosto de 1635), fue conde palatino y duque del Palatinado-Zweibrücken de 1604 hasta 1635.

Biografía 
Juan nació en Bergzabern como el hijo mayor del Conde Palatino Juan I de Zweibrücken y su esposa, Magdalena de Jülich-Cléveris-Berg (hija del duque Guillermo V el Rico y de la archiduquesa austriaca María de Habsburgo-Jagellón).

Entre 1600 y 1604 realiza su Grand Tour en el reino de Francia y se une a la familia francesa Rohan. Sucedió a su padre en 1604 y en 1606 retomó la posesión del señorío de Bischweiler en Alsacia para la Casa de Wittelsbach de uno de sus vasallos, Flach von Schwanzenberg. En 1611 ejecutó las últimas disposiciones de su padre en favor de sus hermanos menores, Federico Casimiro y Juan Casimiro, proporcionándoles respectivamente los infantazgos (apanages) de Landsberg y Neukastell, conservando de esta manera para él la mayor parte del Palatinado-Zweibrücken.

Desde 1610 hasta 1612 ocupó la regencia de su cuñado el Elector Federico V del Palatinado. En esta función, es brevemente un miembro del parlamento de Rodolfo II del Sacro Imperio Romano en 1612, que emite monedas con el doble águila imperial en el reverso.

Después de la muerte de su primera esposa francesa en 1607, volvió a contraer matrimonio en 1612 con una prima, hija del Elector Palatino en Heidelberg en mayo y dos meses más tarde adquirió los territorios de Birlenbach (Bajo-Rhin), que incluían distintas mansiones dependientes del Conde Eberhard de Ribeaupierre.

Juan murió en 1635 en Metz y fue enterrado en la Iglesia de Alejandro en Zweibrücken.

Matrimonios e hijos
En 1604 se casó con Catalina de Rohan (1578-1607), hija de Renato II de Rohan, vizconde de Rohan y Conde de Porhoët, y hermana del líder hugonote Enrique II de Rohan. De esta unión nació una única hija:
 Magdalena Catalina (1607-1648), casada con el conde palatino Cristián I del Palatinado-Birkenfeld-Bischweiler (1598-1654).

Juan II, viudo, se casó por segunda vez en 1612 en Heidelberg, con la condesa palatina Luisa Juliana (1594-1640), hija del elector Federico IV del Palatinado, de esta unión nacieron siete hijos:
 Isabel Luisa Juliana (1613-1667), abadesa en Herford.
 Catalina Isabel Carlota (1615-1651) casada en 1631 con Wolfgang Guillermo del Palatinado-Neoburgo.
 Federico (1616-1661), sucesor de su padre.
 Ana Sibila (1617-1641).
 Juan Luis (1619-1647).
 Juliana Magdalena (1621-1672) casada con Federico Luis del Palatinado-Zweibrücken-Landsberg.
 María Amalia (1622-1641).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Palatinado-Zweibrücken
Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nacidos en Renania-Palatinado
Fallecidos en Metz